Parti unioniste (Afrique du Sud)
 Parti unioniste (Canada)
 Parti unioniste (Écosse)
 Parti unioniste (Guatemala)
 Parti unioniste d'Ulster
 Parti unioniste progressiste
 Parti unioniste démocrate